Willem de Vos (1593-1629) – pittore olandese
 Willem de Vos (1954) – microbiologo e accademico olandese